Бриа́нт () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 38 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 594 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Монтвей (), XIX век
 Замок Виролан (), XIX век
 Часовня Нотр-Дам-де-Водуан ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini